Фицгерберт, Аллейн (1753 −1839) — британский дипломат и государственный деятель.
 Фицгерберт, Антони (Anthony Fitzherbert; 1470—1538) — английский юрист.
 Фицгерберт, Мэри-Анна (Maria Fitzherbert; 1756—1837) — фаворитка принца Валлийского (будущего короля Георга IV).
 Фицгерберт, Томас (Thomas Fitzherbert; 1552—1640) — английский иезуит.

Примечания